Zlagna (okręg Caraș-Severin) – wieś w Rumunii, w okręgu Caraș-Severin, w gminie Turnu Ruieni
 Zlagna (okręg Sybin) – wieś w Rumunii, w okręgu Sybin, w gminie Bârghiș